Наталија Петровна (, рођена 31. августа 1718, умрла 15. марта 1725) била је руска принцеза и ћерка руског императора Петра Великог. Умрла је као дете од малих богиња.

Биографија 
Рођена у Санкт Петербургу, 20. августа 1718, током мировних преговора са Шведском. Петар је за то време био са флотом, и чим је чуо радосну вест направио је гозбу и наредио флоти да иде назад за Санкт Петербург. Иако је Петар имао пуно деце, многа су умрла у току прве године не стигавши да добију титулу принца или принцезе. Наталија је добила титулу принцезе на проглашењу Руске Империје 1721. године поред Алексеја, Ане и Елизабете. На жалост Наталија умире од малих богиња у својој седмој години, након нешто више од месец дана од смрти њеног оца Петра кога још увек нису сахранили. Ковчег мале принцезе је стављена у истој соби са Петровим. Сахрањена је у катедрали све. Петра и Павла.

Породично стабло

Референце

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1718.
Умрли 1725.
Руси
Руско племство
Романови